Deyrolle kan som auktorsförkortning betyda:

 Achille Deyrolle
 Henri Deyrolle
 E. Deyrolle

Robotskapade auktorsförkortningar